Името Конево носят три български села:

 Конево (Област Кърджали)
 Конево (Област Разград)
 Конево (Област Шумен)